heterogamia – typ rozmnażania płciowego, anizogamia
 heterogamia – kojarzenie się osobników odmiennych fenotypowo
 Heterogamia (rodzaj) – rodzaj karaczanów z rodziny Polyphagidae (synonim Corydiidae)

Przypisy